Natchitoches puede referirse a:
 La tribu de los natchitoches, una de las tres confederaciones que forman la Nación Caddo.
 La ciudad de Natchitoches (Luisiana), que toma su nombre de la mencionada tribu.